Strada statale 29 – strada statale polacca
 Strada statale 29 del Colle di Cadibona – strada statale italiana